Beren, een dierenfamilie
 Beren (politieke partij), politieke partij in Kirgizië

Een aantal personages uit de werken over de fictieve wereld Midden-aarde van J.R.R. Tolkien:
 Beren Erchamion, de bekendste held uit de Eerste Era
 een van de twaalf metgezellen van Barahir, een andere held uit de Eerste Era
 de negentiende regerende stadhouder van Gondor; zie de lijst van stadhouders van Gondor

Zie ook 
 Bearmarkt in verband met beurs en economie